Wotan – nome germanico della divinità Odino
 Wotan – nome germanico della divinità Woden
 Wotan – gruppo musicale italiano
 Wotan – personaggio dei fumetti DC Comics, nemico della Golden Age di Dottor Fate
 Wotan – nome di un acciaio con cui fu costruita la nave da battaglia Bismarck